Gosenbach kann stehen für:

 Gosenbach, Stadtteil von Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Gosenbach (Roter Main), linker Zufluss des Roten Mains bei Boden, Stadt Creußen, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Gosenbach (Sieg), rechter Zufluss der Sieg bei Niederschelden, Stadt Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Gossenbach